Jarnsida steht für 
 Björn Járnsiða, ein vermutlich dänischer Wikingerführer
 Járnsíða, eine mittelalterliche Gesetzessammlung für Island